Le Championnat du Portugal de football 1937-1938 est la  de la compétition qui voit le sacre du SL Benfica.

Classement 

|}

Résultats

Liens externes 
 Portugal 1937-38 sur rsssf.com

Championnat du Portugal de football
Portugal
Portugal